Jöchl bezeichnet

 Joch (Gebirge), eine Vertiefung zwischen zwei Bergspitzen

Jöchl ist der Familienname von
 Wolfgang Jöchl (* 1930), österreichischer Eishockeyspieler